A 2017-es MotoGP-világbajnokság a sorozat hatvankilencedik idénye. A szezon március 26-án kezdődött a katari nagydíjjal, és november 12-én ért véget Valenciában.

A királykategória címvédője a spanyol Marc Márquez, aki 2016-ban pályafutása harmadik királykategóriabeli világbajnoki címét szerezte. A Moto2 címvédője Johann Zarco, míg a Moto3-ban 2016-ban Brad Binder végzett az élen.

Az előző idénnyel ellentétben ebben az évben az utolsó futamon dőlt el a világbajnoki cím sorsa Marc Marquez javára a ducatis Andrea Doviziosóval szemben. A Moto2-ben Franco Morbidelli már a maláj futam elindítása előtt bebiztosította bajnoki címét, miután egyetlen riválisa Thomas Lüthi nem tudott elindulni lábtörése miatt. A legkisebbeknél Ausztráliában történt meg a bajnokavatást, ahol Joan Mir egy domináns második szezon után nyerte meg az összetettet.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

MotoGP

Moto2

Moto3

Statisztika

Pole-pozíciók

Leggyorsabb körök

Futamgyőztesek

A bajnokság állása

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Fordítás 

2017 a motorsportban
MotoGP-szezonok